Schwaner ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Schwaner (* 1960), deutsche Autorin und Journalistin
 Carl Schwaner (1817–1851), deutscher Geologe und Forschungsreisender
 Heinrich Schwaner (1836–1909), deutscher Landtagsabgeordneter und Kommunalpolitiker
 Mark Schwaner (1639–1713), deutscher Quäker und Mitarbeiter von George Fox
 Wilhelm Schwaner (1863–1944), deutscher Volksschullehrer, Journalist, Publizist und Verleger

Siehe auch:
 Schwanert